One to One, one to one ou encore one-to-one peut signifier :

 One to One (Apple), service payant de formation privée d'Apple.
 Le one-to-one marketing, terme anglais désignant le marketing personnalisé, par opposition au marketing de masse.

Arts 

 , série télévisée irlandais diffusée depuis le  sur RTÉ One ;

 , single de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de Carole King sorti en  ;
 , album de Howard Jones sorti le  ;
 , album de Syreeta sorti le .
 One to One; concert caritatif de John Lennon de 1972

Voir aussi

Notes et références